Lukač je lahko priimek Lukač ali kraj na Hrvaškem:
 Lukač, Kutjevo (Hrvaška)
 Lukač, Lukač (Hrvaška)